Durchgangslager (Dulag) – w czasie II wojny światowej niemiecki obóz przejściowy dla jeńców wojennych lub wysiedleńców.

Przypisy 

Jeńcy wojenni w czasie II wojny światowej
Niemieckie nazistowskie obozy (1933–1945)